| 145200 - || || 3 de maig de 2004 || Monroe, North Carolina || Spacewatch
|-
| 145201 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145202 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145203 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145204 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145205 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145206 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145207 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145208 - || || 6 de maig de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145209 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145210 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145211 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145212 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145213 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145214 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145215 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145216 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145217 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145218 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145219 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145220 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145221 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145222 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145223 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145224 - || || 10 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145225 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145226 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145227 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145228 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145229 - || || 7 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145230 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145231 - || || 10 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145232 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145233 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145234 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145235 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145236 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145237 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145238 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145239 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145240 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145241 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145242 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145243 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145244 - || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145245 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145246 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145247 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145248 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145249 - || || 3 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145250 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145251 - || || 9 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145252 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145253 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145254 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145255 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145256 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145257 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145258 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145259 - || || 12 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145260 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145261 - || || 13 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145262 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145263 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145264 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145265 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145266 - || || 14 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145267 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145268 - || || 12 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145269 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145270 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145271 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145272 - || || 13 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145273 - || || 13 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145274 - || || 14 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145275 - || || 14 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145276 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145277 - || || 13 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145278 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145279 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145280 - || || 13 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145281 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145282 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145283 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145284 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145285 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145286 - || || 12 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145287 - || || 2 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145288 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145289 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145290 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145291 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145292 - || || 14 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145293 - || 2005 KE || 16 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145294 - || || 16 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145295 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145296 - || || 19 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145297 - || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145298 - || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145299 - || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145300 - || || 21 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-|}

5